Het nationale volkslied van de Tsjetsjeense republiek Itsjkerië, Dood of Vrijheid (Tsjetsjeens: Jōƶalla ya mârşō, Ӏожалла я маршо), werd oorspronkelijk in 1988 geschreven voor het toneelstuk "Het Land van Onze Vaders" en werd in gebruik genomen in 1992. De muziek is geschreven door ofwel Ali Dimaev, ofwel Umar Beksultanov en de tekst door Abuzar Aydamirov.

Tekst

In het Tsjetsjeens

In Latijns schrift
Jōƶalla ya mârşuō

Bűsanna buorz yexkaş düniençu dövlla txuo,
Jűranna luom uġuş txaņ ċeraş texkina.
Lailaha illAllah

Ärzuonīņ bannaşkaẋ nānuoşa daqīna,
Tarxaş thieẋ duoy ẋīzuōņ dayşa txuo jāmīna.
Lailaha illAllah

Xalq̇ana, maxkana nānuoşa qöllina,
Cärşinna ieşnaçuoẋ, mayra djahittina.
Lailaha illAllah

Lāmanaņ lēçarçī mârşuōnieẋ qiīna,
Xaluōniex, buōxamiex kurra çieqdīlina.
Lailaha illAllah

Mōqazaņ lāmanaş daş xilla lālarax,
Dāxarieẋ, q̇īsamieẋ yâẋ uoẋa djalur yâc!
Lailaha illAllah

Buos järƶa va lâtta molxanax lielxarax,
Txēşaņ sī döxkina, txuo lätta dörzur dâc.
Lailaha illAllah

Txuo ċq̇ā a cẋanniena q̇ârdella sovcur dâc,
Jōƶalla ya mârşuō – şinniex cẋaə yuoqqur yu!
Lailaha illAllah

Yiƶaraşa txaņ çövnaş ēşarşca yierzayuo,
Ẋomsarçu bjärgaşa ẋünarşna ġittaduo.
Lailaha illAllah

Macalluō ẋovzadaẋ, ōramaş duur du,
Ẋuogalluō txaş bjârzdaẋ, bēcaņ txi mīr du!
Lailaha illAllah

Bűsanna buorz yexkaş düniençu dövlla du,
Xalq̇ana, maxkana, Dalla a müthaẋ du.
Lailaha illAllah

In Cyrillisch schrift
Ӏожалла я маршо

Буьйсанна борз ехкаш дуьненчу девлла тхо,
Ӏуьйранна лом угӀуш тхан цӀераш техкина.
Лаилаха иллАллах.

Аьрзонийн баннашкахь наноша дакхийна,
Тархаш тӀехь дой хьийзо дайша тхо Ӏамийна.
Лаилаха иллАллах.

Халкъана, махкана наноша кхоьллина,
Цаьршинна эшначохь, майра дӀахӀиттина.
Лаилаха иллАллах.

Ламанан лечарчий маршонехь кхиийна,
Халонех, бохамех курра чекхдийлина.
Лаилаха иллАллах.

Мокхаза ламанаш даш хилла лаларах,
Дахарехь, къийсамехь яхь оха дӀалур яц!
Лаилаха иллАллах.

Бос Ӏаьржа ва латта молханах лелхарах,
Тхешан сий доьхкина, тхо лаьтта доьрзур дац.
Лаилаха иллАллах.

Тхо цкъа а цхьанненна къарделла совцур дац,
Ӏожалла, я маршо - шиннех цхьаъ йоккхур ю?
Лаилаха иллАллах.

Йижараша тхан чевнаш эшаршца ерзайо,
Хьомсарчу бӀаьргаша хьуьнаршна гӀиттадо.
Лаилаха иллАллах.

Мацалло хьовзадахь, орамаш дуур ду,
Хьогалло тхаш бӀарздахь, бецан тхин мийра ду!
Лаилаха иллАллах.

Буьйсанна борз ехкаш дуьненчу девлла ду,
Халкъана, махкана, Далла а муьтӀахь ду.
Лаилаха иллАллах.

In het Russisch
Смерть или Свобода

Мы родились в ту ночь, когда щенилась волчица,
Утром, под рев льва, нам дали имена.
Нет Бога, кроме Аллаха.

В орлиных гнездах вскормили нас матери,
Отцы учили на скалах гарцевать.
Нет Бога, кроме Аллаха.

Нас матери родили для народа и отечества,
И по их зову мы храбро вставали.
Нет Бога, кроме Аллаха.

С горными орлами мы свободно выросли,
Трудности и препятствия гордо одолевали.
Нет Бога, кроме Аллаха.

Скорее скалы гранитные, как свинец, расплавятся,
Чем полчища врагов заставит нас склониться!
Нет Бога, кроме Аллаха.

Скорее земля возгорит во пламени,
Чем мы предстанем могиле, продав свою честь!
Нет Бога, кроме Аллаха.

Никогда и никому мы не покоримся
Смерть или Свобода - одного из двух добьемся.
Нет Бога, кроме Аллаха.

Сестры наши раны своими песнями излечивают,
Глаза возлюбленных на ратные подвиги поднимают.
Нет Бога, кроме Аллаха.

Если нас подавит голод - корни будем грызть,
Если нас одолеет жажда - росу из травы будем пить!
Нет Бога, кроме Аллаха.

Мы родились в ту ночь, когда щенилась волчица,
Богу, Народу, Отечеству - только им мы служим!
Нет Бога, кроме Аллаха.

In het Arabisch
الحرية أو الشهادة

النشيد الوطني الشيشاني

في ليلة مولد الذئب خرجنا إلى الدنيا

وعند زئير الأسد في الصباح سمونا بأسمائنا

وفي أعشاش النسور أرضعتنا أمهاتنا وعلمونا ... لا إله إلا الله *

ومنذ طفولتنا علمنا آباؤنا فنون الفروسية

والتنقل بخفة الطير في جبال بلادنا الوعرة مرددين لا إله إلا الله *

لهذه الأمة الإسلامية ولهذا الوطن ولدتنا أمهاتنا

ووقفنا دائماً شجعاناً نلبي نداء الأمة والوطن وننشد .. لا إله إلا الله

جبالنا المكسوة بحجر الصوان نقف بكرامة وشرف على مر السنين

نتحدى الأعداء مهما كانت الصعاب

وبلادنا عندما تتفجر بالبارود المحال أن ندفن فيها إلا بالشرف والكرامة

رافعين راية .. لا إله إلا الله

لن نخضع أو نستكين لأحد إلا الله

فإنه إحدى الحسنيين الشهادة أو النصر

ودائما شعارنا.. لا إله إلا الله

جراحنا تضمدها أمهاتنا وأخواتنا بذكر الله

ونظرات الفخر في عيونهن تثير فينا مشاعر القوة والتحدي

وننشد .. لا إله إلا الله

Externe link 
 Online beluisteren

Itsjkerië
Tsjetsjeens volkslied